Жарково — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Жарково — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Жарково — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Жарково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Жарково — посёлок в Любимском районе Ярославской области.
 Жарково — упразднённая деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Сербия 
 Жарково — посёлок в Сербии.

Озёра

Россия 
 Жарково — озеро в Новосибирской области.
 Жарково — озеро в Томской области.
 Жарково — озеро в Тюменской области.

Украина 
 Жарково — озеро в Харьковской области.